Plaats in Indonesië
 Logede (Karangnongko), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Logede (Pejagoan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Logede (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java